Kiddo, pseudonyme d'Anna Chalon, chanteuse, guitariste et auteur-compositeur-interprète française.
 Cystomastacoides kiddo, une espèce de guêpes.
 Beatrix Kiddo, un personnage de fiction.